Beverly Perdue – politica statunitense
 David Perdue – politico statunitense
 Derelys Perdue – attrice e ballerina statunitense
 Lauren Perdue – nuotatrice statunitense
 Sonny Perdue – politico statunitense
 Will Perdue – ex cestista statunitense